Thomas Nilsson kan syfta på:

Thomas Nilsson, svensk fotbollsspelare 
Thomas Nilsson, flerfaldig svensk mästare i friidrott
Thomas Nilsson, svensk TV-chef
Thomas Nilsson, svensk världsmästare i karting
Thomas Nilsson, svensk travkusk och -tränare
Thomas Nilsson, svensk generalmajor i flygvapnet